Révész János (1863–1933) elbeszélő, egyházi író, szerkesztő
 Révész János (1950) tekéző, edző